Biologisk Institut findes på flere universiteter:

 Københavns Universitet
 Syddansk Universitet